ФК Копенхаген (F.C. København) је дански фудбалски клуб из Копенхагена. Део је компаније Parken Sport & Entertainment која је поред других ствари, до сезоне 2009/10, такође била власник и професионалног мушког и женског рукометног тима РК Копенхаген Хондбол.

Копенхаген игра у Суперлиги Данске и један је од најуспешнијих фудбалских клубова у Данској и најбоље рангирани скандинавски клуб на УЕФА ранг листи тимова, тренутно рангиран као 50. најбољи клуб у Европи.
Копенхаген је освојио једанаест шампионских титула Суперлиге Данске, седам Купова Данске и скандинавско такмичење Краљевску лигу два пута. У сезони 2006/07. први пут у историји клуба су успели да се квалификују у групну фазу Лиге шампиона.

Историја 
ФК Копенхаген је основан 1992. године, као надоградња између некадашњих вишеструких првака Данске Кјобенхавнс Болдклубa и Болдклубена 1903, оба клуба из Копенхагена. Домаће мечеве игра на стадиону Паркен, на којем такође игра и фудбалска репрезентација Данске. Копенхаген има велико ривалство са Брондбијем, клубом из предграђа Копенхагена. Навијачи клуба имају репутацију да потичу из богате више класе Копенхагена, за разлику од радничке класе навијача Брондбија. Међутим ова репутација је додатно ојачана након што је Данска краљевска породица купила клуб 1992. године.

Успеси

Национални 
 Суперлига Данске
 Победник (14) :  1992/93, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22.
 Куп Данске
 Победник (8) :  1994/95, 1996/97, 2003/04, 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/2017.
 Дански Лига куп
 Победник (1) :  1996.
 Дански суперкуп
 Победник (3) :  1995, 2001, 2004.

Међународни 
 Краљевска лига
 Победник (2) :  2004/05, 2005/06.

ФК Копенхаген у европским такмичењима 
{| class="wikitable" style ="text-align: center;"
! Сезона
! Такмичење
! Коло
! Екипа
! Дом.
! Гост
! Укупно
|-
|rowspan="3"|1992.
|rowspan="3"|Интертото куп
|rowspan="3"|Група 1
|align="left"| Сигма Оломоуц
|1:3
|1:1
|rowspan="3"|1. место
|-
|align="left"| Грасхопер
|2:1
|3:0
|-
|align="left"| Адмира Вакер
|5:3
|2:0
|-
|rowspan="2"|1992/93.
|rowspan="2"|Куп УЕФА
| 1. коло
|align="left"| МиПК
|5:0
|5:1
|10:1
|-
| 2. коло
|align="left"| Оксер
|0:2
|0:5
|0:7
|-
|rowspan="4"|1993.
|rowspan="4"|Интертото куп
|rowspan="4"|Група 3
|align="left"| Норћепинг
|0:3
|х
|rowspan="4"|4. место
|-
|align="left"| Лозана
|х
|1:3
|-
|align="left"| Аустрија Беч
|х
|0:1
|-
|align="left"| Погоњ Шчећин
|1:4
|x
|-
|rowspan="2"|1993/94
|rowspan="2"|Лига шампиона
| 1. коло 
|align="left"| Линфилд
|4:0 
|0:3
|4:3
|-
| 2. коло 
|align="left"| Милан
|0:6
|0:1
|0:7
|-
|rowspan="2"|1994/95.
|rowspan="2"|Куп УЕФА
| прелиминарна
|align="left"| Џез Пори
|0:1
|4:0
|4:1
|-
| 1. коло
|align="left"| Слован Братислава
|1:1
|0:1
|1:2
|-
|rowspan="4"|1996.
|rowspan="4"|Интертото куп
|rowspan="4"|Група 3
|align="left"| Еребро
|2:2
|х
|rowspan="4"|2. место
|-
|align="left"| Марибор
|х
|1:0
|-
|align="left"| Аустрија Беч
|2:1
|х
|-
|align="left"| Кефлавик
|х
|2:1
|-
|rowspan="2"|1997/98
|rowspan="2"|Куп победника купова
| 1. коло 
|align="left"| Арарат Јереван
|3:0 
|2:0
|5:0
|-
| 2. коло 
|align="left"| Реал Бетис
|1:1 
|0:2
|1:3
|-
|rowspan="3"|1998/99
|rowspan="3"|Куп победника купова
| кв.
|align="left"| Карабаг
|6:0 
|4:0
|10:0
|-
| 1. коло 
|align="left"| Левски
|4:1 
|2:0
|6:1
|-
| 2. коло 
|align="left"| Челси
|0:1 
|1:1
|1:2
|-
|1999.
|Интертото куп
|2. коло
|align="left"| Полонија Варшава
|0:3
|1:1
|1:4
|-
|rowspan="5"|2001/02
|rowspan="2"|Лига шампиона
| 2. коло кв. 
|align="left"| Торпедо Кутаиси
|3:1
|1:1
|4:2
|-
| 3. коло кв. 
|align="left"| Лацио
|2:1
|1:4
|3:5
|-
|rowspan="3"|Куп УЕФА
| 1. коло
|align="left"| Обилић
|2:0
|2:2
|4:2
|-
| 2. коло
|align="left"| Ајакс
|0:0
|1:0
|1:0
|-
| 3. коло
|align="left"| Борусија Дортмунд
|0:1
|0:1
|0:2
|-
|rowspan="2"|2002/03
|rowspan="2"|Куп УЕФА
| кв.
|align="left"| Локомотива Тбилиси
|3:1
|4:1
|7:2
|-
| 1. коло
|align="left"| Јургорден
|0:0
|1:3
|1:3
|-
|rowspan="2"|2003/04
|rowspan="2"|Куп УЕФА
| 1. коло
|align="left"| Ференцварош
|1:1 
|1:1
|2:2  (3:2пен)|-
| 2. коло
|align="left"| Мајорка
|1:2
|1:1
|2:3
|-
|2004/05
|Лига шампиона
| 2. коло кв. 
|align="left"| Горица
|0:5
|2:1
|2:6
|-
|rowspan="2"|2005/06
|rowspan="2"|Куп УЕФА
| 2. коло кв.
|align="left"| Кармарден
|2:0
|2:0
|4:0
|-
| 1. коло
|align="left"| Хамбургер
|0:1
|1:1
|1:2
|-
|rowspan="5"|2006/07
|rowspan="5"|Лига шампиона
| 2. коло кв. 
|align="left"| МиПа
|2:0
|2:2
|4:2
|-
| 3. коло кв. 
|align="left"| Ајакс
|1:2
|2:0
|3:2
|-
| rowspan="3"| Група Ф
|align="left"| Бенфика
|0:0
|1:3
|rowspan="3"| 4. место|-
|align="left"| Селтик
|3:1
|0:1
|-
|align="left"| Манчестер јунајтед
|1:0
|0:3
|-
|rowspan="7"|2007/08
|rowspan="2"|Лига шампиона
| 2. коло кв. 
|align="left"| Беитар Јерусалим
|1:0
|1:1 
|2:1
|-
| 3. коло кв. 
|align="left"| Бенфика
|0:1
|1:2 
|1:3
|-
|rowspan="5"|Куп УЕФА
| 1. коло
|align="left"| Ланс
|2:1 
|1:1
|3:2
|-
|rowspan="4"|Група Б
|align="left"| Панатинаикос
|0:1
|х
|rowspan="4"|4. место|-
|align="left"| Локомотива Москва
|х
|1:0
|-
|align="left"| Атлетико Мадрид
|0:2
|х
|-
|align="left"| Абердин
|х
|0:4
|-
|rowspan="8"|2008/09
|rowspan="8"|Куп УЕФА
| 1. коло кв.
|align="left"| Клифтонвил
|7:0 
|4:0
|11:0
|-
| 2. коло кв.
|align="left"| Лилестрем
|3:1 
|4:2
|7:3
|-
| 1. коло
|align="left"| Москва
|1:1 
|2:1
|3:2
|-
|rowspan="4"|Група Г
|align="left"| Сент Етјен
|1:3
|х
|rowspan="4"|3. место|-
|align="left"| Валенсија
|х
|1:1
|-
|align="left"| Розенборг
|1:1
|х
|-
|align="left"| Клуб Бриж
|х
|1:0
|-
|шеснаест финале
|align="left"| Манчестер сити
|2:2
|1:2
|3:4
|-
|rowspan="7"|2009/10
|rowspan="3"|Лига шампиона
| 2. коло кв.
|align="left"| Могрен
|6:0 
|6:0
|12:0
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| Стабек
|3:0 
|0:0
|3:0
|-
| плеј-оф
|align="left"| АПОЕЛ
|1:0 
|1:3
|2:3
|-
|rowspan="4"|Лига Европе
|rowspan="3"|Група К
|align="left"| ЧФР Клуж
|2:0
|0:2
|rowspan="3"|2. место|-
|align="left"| Спарта Праг
|1:0
|3:0
|-
|align="left"| ПСЦ Ајндховен
|1:1
|0:1
|-
|шеснаест финале
|align="left"| Марсељ
|1:3
|1:3
|2:6
|-
|rowspan="6"|2010/11
|rowspan="6"|Лига шампиона
| 3. коло кв.
|align="left"| БАТЕ Борисов
|3:2 
|0:0
|3:2
|-
| плеј-оф
|align="left"| Розенборг
|1:0 
|1:2
|2:2 (пгг)
|-
|rowspan="3"|Група Д
|align="left"| Рубин Казањ
|1:0
|0:1
|rowspan="3"|2. место|-
|align="left"| Панатинаикос
|3:1
|2:0
|-
|align="left"| Барселона
|1:1
|0:2
|-
|осмина финала
|align="left"| Челси
|0:2
|0:0
|0:2
|-
|rowspan="5"|2011/12
|rowspan="2"|Лига шампиона
| 3. коло кв.
|align="left"| Шамрок
|1:0 
|2:0
|3:0
|-
| плеј-оф
|align="left"| Викторија Плзењ
|1:3 
|1:2
|2:5
|-
|rowspan="3"|Лига Европе
|rowspan="3"|Група Б
|align="left"| Ворскла Полтава
|1:0
|1:1
|rowspan="3"|3. место|-
|align="left"| Стандард
|1:0
|1:1
|-
|align="left"| Хановер
|1:2
|2:2
|-
|rowspan="5"|2012/13
|rowspan="2|Лига шампиона
| 3. коло кв.
|align="left"| Клуб Бриж
|0:0 
|3:2
|3:2
|-
| плеј-оф
|align="left"| Лил
|1:0 
|0:2 
|1:2
|-
|rowspan="3"|Лига Европе
|rowspan="3"|Група Е
|align="left"| Молде
|2:1
|2:1
|rowspan="3"|3. место|-
|align="left"| Стеауа
|1:1
|0:1
|-
|align="left"| Штутгарт
|0:2
|0:0
|-
|rowspan="3"|2013/14
|rowspan="3|Лига шампиона
|rowspan="3"|Група Б
|align="left"| Реал Мадрид
|0:2
|0:4
|rowspan="3"|4. место|-
|align="left"| Галатасарај
|1:0
|1:3
|-
|align="left"| Јувентус
|1:1
|1:3
|-
|rowspan="5"|2014/15
|rowspan="2"|Лига шампиона
| 3. коло кв.
|align="left"| Дњипро
|2:0 
|0:0
|2:0
|-
| плеј-оф
|align="left"| Бајер Леверкузен
|2:3 
|0:4 
|2:7
|-
|rowspan="3"|Лига Европе
|rowspan="3"|Група Б
|align="left"| Клуб Бриж
|0:4
|1:1
|rowspan="3"|4. место|-
|align="left"| Торино
|1:5
|0:1
|-
|align="left"| ХЈК
|2:0
|1:2
|-
|rowspan="2"|2015/16
|rowspan="2"|Лига Европе
| 2. коло кв.
|align="left"| Њутаун
|2:0 
|3:1
|5:1
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| Баумит Јаблонец
|2:3 
|1:0
|3:3 (пгг)
|-
|rowspan="8"|2016/17
|rowspan="6"|Лига шампиона
| 2. коло кв.
|align="left"| Крусајдерс
|6:0 
|3:0
|9:0
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| Астра Ђурђу
|3:0 
|1:1
|4:1
|-
| плеј-оф
|align="left"| АПОЕЛ
|1:0 
|1:1
|2:1
|-
|rowspan="3"|Група Г
|align="left"| Лестер Сити
|0:0
|0:1
|rowspan="3"|3. место|-
|align="left"| Порто
|0:0
|1:1
|-
|align="left"| Клуб Бриж
|4:0
|2:0
|-
|rowspan="2"|Лига Европе
| шеснаест финале
|align="left"| Лудогорец
|0:0
|2:1
|2:1
|-
| осмина финала
|align="left"| Ајакс
|2:1
|0:2
|2:3
|-
|rowspan="7"|2017/18
|rowspan="3"|Лига шампиона
| 2. коло кв.
|align="left"| Жилина
|1:2 
|3:1
|4:3
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| Вардар
|4:1 
|0:1
|4:2
|-
| плеј-оф
|align="left"| Карабаг
|2:1 
|0:1
|2:2 (пгг)
|-
|rowspan="4"|Лига Европе
|rowspan="3"|Група Ф
|align="left"| Фастав Злин
|3:0
|1:1
|rowspan="3"|2. место|-
|align="left"| Шериф
|2:0
|0:0
|-
|align="left"| Локомотива Москва
|0:0
|1:2
|-
| шеснаест финале
|align="left"| Атлетико Мадрид
|1:4
|0:1
|1:5
|-
|rowspan="7"|2018/19
|rowspan="7"|Лига Европе
| 1. коло кв.
|align="left"| КуПС
|1:1 
|1:0
|2:1
|-
| 2. коло кв.
|align="left"| Стјарнан
|2:0 
|5:0
|7:0
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| ЦСКА Софија
|2:1 
|2:1
|4:2
|-
| плеј-оф
|align="left"| Аталанта
|0:0 
|0:0
|0:0 (4:3пен)
|-
|rowspan="3"|Група Ц
|align="left"| Зенит
|1:1
|0:1
|rowspan="3"|4. место
|-
|align="left"| Бордо
|0:1
|2:1
|-
|align="left"| Славија Праг
|0:1
|0:0
|-
|rowspan=9|2019/20
|rowspan=2|Лига шампиона
| 2. коло кв.
|align="left"| Њу сејнтс
|1:0
|2:0
|3:0
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| Црвена звезда
|1:1
|1:1
|2:2 (6:7пен)|-
|rowspan=7|Лига Европе
|плеј-оф
|align="left"| Рига
|3:1
|0:1
|3:2
|-
|rowspan=3 |Група Б
|align="left"| Динамо Кијев
|1:1
|1:1
|rowspan="3"|2. место|-
|align="left"| Малме
|0:1
|1:1
|-
|align="left"| Лугано
|1:0
|1:0
|-
|шеснаест финале
|align="left"| Селтик
|1:1
|3:1
|4:2
|-
|осмина финала
|align="left"| Башакшехир
|3:0
|0:1
|3:1
|-
|четвртфинале
|align="left"| Манчестер јунајтед
|colspan="2"|0:1 
|0:1
|-
|rowspan="3"|2020/21
|rowspan="3"|Лига Европе
|2. коло кв.
|align="left"| Гетеборг
|
|2:1
|2:1
|-
|3. коло кв.
|align="left"| Пјаст
|3:0
|
|3:0
|-
|плеј-оф
|align="left"| Ријека
|0:1
|
|0:1
|-
|rowspan="6"|2021/22
|rowspan="6|Лига конференција
| 2. коло кв.
|align="left"| Торпедо Жодино
|4:1 
|5:0
|9:1
|-
| 3. коло кв.
|align="left"| Локомотива Пловдив
|4:2 
|1:1
|5:3
|-
| плеј-оф
|align="left"| Сиваспор
|5:0 
|2:1
|7:1
|-
|rowspan=3 |Група Ф
|align="left"| ПАОК
|1:2
|2:1
|rowspan="3"|1. место|-
|align="left"| Слован Братислава
|2:0
|3:1
|-
|align="left"| Линколн
|3:1
|4:0
|-
|}

 Тренутна постава 

 (капитен)

 

 

 На позајмици 

 (ФК Вил)
 (С.Д. Шавеш)

 (Карлсруе)

 Стручни тим 

 Дворана славних 
Овај списак је на основу гласања навијача, које је одржано током зиме 2006.

 Рекорди 
(у загради дебитантска година)Највише утакмица Суперлига: Мајкл Мио Нилсен (1993) - 231
 Европски купови: Хјалте Бо Норегард (2000) - 43
 Укупно: Мајкл Мио Нилсен (1993) - 284Највише голова Суперлига: Ларс Хојер (1992) и Тоди Џонсон (1997) - 54
 Европски купови: Тоди Џонсон (1997) - 9
 Укупно: Тоди Џонсон (1997) - 68Највећа победа у Суперлиги 6-0 код куће против Есбјерг фБ 17. марта 2002.
 7-1 код куће против ХБ Коге 25. јула 2009.Највећи пораз у Суперлиги 0-5 у гостима против Силкеборга 17. априла 1994.Највећа победа у Европским куповима 7-0 код куће против Клифтонвилла 31. јула 2008. (УЕФА Куп)Највећи пораз у Европским куповима 0-6 код куће против Милана 20. октобра 1993. (УЕФА Лига шампиона)Највећа посета 41,201 гледалаца против Брондбија 30. априла 2006.
 Резултати по сезонама 

Поз = позиција; Бод = Бодова;ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = гол-разлика
 Скраћеница:' -{aet}- - након продужетака -{ps}- - након пенал завршнице''

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба
 fckfc.dk (Званичан навијачки клуб)
 УЕФА Профил

К